Lars Bergman kan syfta på:
 Lars Bergman (1789–1867), en svensk grosshandlare och riksdagsman
 Lars Bergman (nationalekonom) (född 1945),  en svensk nationalekonom och rektor emeritus
 Lasse Benny (1923–1992), (Lars Georg Bergman) en svensk kompositör och dragspelsmusiker